Herīs kan syfta på följande platser:

Iran 

 Herīs (kommunhuvudort i Iran), Östazarbaijan, 
 Shahrestān-e Herīs, kommun, Östazarbaijan, 

Robotskapade Iranförgreningar